Il doppio maschile  del New South Wales Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Darren Cahill e Mark Kratzmann erano i detentori del titolo, ma solo Cahill ha partecipato in coppia con Wally Masur.

Cahill e Masur hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Pieter Aldrich e Danie Visser.

Teste di serie
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (finale)
 Darren Cahill /  Wally Masur (campioni)
 Martin Davis /  Brad Drewett (primo turno)
 Gary Muller /  Christo van Rensburg (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1989